Vinzelles puede referirse a: 

 Vinzelles, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme; o
 Vinzelles, comuna francesa situada en Saona y Loira.